Breuillet je :

 Breuillet (Charente-Maritime), francouzská obec v departementu Charente-Maritime
 Breuillet (Essonne), francouzská obec v departementu Essonne